Barattucci – cognome italiano
 Antonio Barattucci – avvocato italiano